Barale peut faire référence à : 

 Germano Barale (1936-2017), coureur cycliste italien
 Oreste Barale, ou Barale III (1904-1982), joueur et entraîneur de football italien.
 Baralé, un village-centre du Sénégal.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme italien